— соус японской кухни из сока цитрусовых, мирина и даси. Это жидкий соус кислого вкуса и темно-коричневого цвета. Разновидность соуса с добавлением соевого соуса  зачастую тоже называется просто пондзу.

Название образовано из двух слов. Пон заимствовано из голландского pons, которое имеет схожий смысл и происходит от английского punch — пунш,  — по-японски уксус.

Приготовление 
Пондзу готовится подогреванием на слабом огне мирина, рисового уксуса, хлопьев кацуобуси (из тунца-бонито) и морских водорослей (комбу). После чего жидкость охлаждается, процеживается, в нее добавляется сок одного или нескольких цитрусовых: юдзу, , , , лимона.

Также пондзу продается готовым в магазинах в стеклянных бутылках, и может иметь на дне осадок.

Использование 
Пондзу традиционно используется как заправка для татаки (слегка обжаренное или сырое нарезанное мясо или рыба), а также как соус для обмакивания сашими или набэмоно (например, сябу-сябу).

В регионе Кансай соусом пондзу поливают такояки.

Примечания

Библиография 
 
 
 
 

Японские приправы
Блюда из цитрусовых
Блюда по алфавиту